Кубок Бразилии 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Турнир-2015 является третьим по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Татьяна Мария (№ 64 в мире на тот момент).

Соревнования проходили в Флорианополисе, Бразилия, с 27 июля по 1 августа 2015 года. Турнир завершал летнюю грунтовую серию соревнований WTA.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Тельяна Перейра выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и за карьеру в туре ассоциации.
 Анника Бек уступает 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Анника Бек выигрывает дебютный парный титул в туре ассоциации.
 Лаура Зигемунд выигрывает 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Кубок Бразилии

 WTA Тур 2015

 Международные турниры WTA

 Портал:Теннис

 Открытый чемпионат Бразилии 2015

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Бразилия
Теннис
Июль 2015 года
Август 2015 года
2015